Senninger ist der Familienname folgender Personen:

 Bruno Senninger (1889–1943), deutscher Landrat
 Erhard Senninger (1933–1996), deutscher Rechtsanwalt und Präsident des Deutschen Anwaltvereins
 Fabian Senninger (* 1996), deutsch-nigerianischer Fußballspieler
 Maria Franziska Senninger (1928–1985), deutsche Lehrerin, Dominikanerin, Mystikerin
 Norbert Senninger (* 1952), deutscher Chirurg und Hochschullehrer